Cette page contient les pages d'homonymie de Fontaine, La Fontaine et de La Fontaine.

Une fontaine est d'abord le lieu d'une source, d'une « eau vive qui sort de terre », selon le premier dictionnaire de l'Académie française. C'est également une construction architecturale, généralement accompagnée d'un bassin, d'où jaillit de l'eau.

Fontaines naturelles 

 Fontaine intermittente de Fontestorbes, à Bélesta, dans l'Ariège.
 Fontaine de Moutte, à Fort-de-France, en Martinique.
 Fontaine de Vaucluse, dans la commune du même nom.
 Fontaine Napoléon, au Col de la Faucille dans le département de l'Ain.
 Fontaine rouge, à Pont-à-Mousson.
 Jardins de la Fontaine, parc de Nîmes autour de la source naturelle de la ville

Points d'eau publics 
 Fontaine Wallace
 Fontaine d'eau fraîche
 Lavabo cisterciens

Mythologie et religion 
 Fontaine de Barenton, dans la forêt de Brocéliande.
 Fontaine de jouvence, fontaine magique permettant de rajeunir
 Fontaines à dévotion, fontaines réputées miraculeuses

Monuments 

 Liste des fontaines de France protégées aux monuments historiques
 À Paris : voir la Liste des fontaines de Paris et la Liste des fontaines de Paris disparues.
 La Belle Fontaine, à Nuremberg.
 Fontaine Barcaccia, à Rome.
 Fontaine Bethesda, dans Central Park à New York.
 Fontaine Brabo, à Anvers.
 Fontaine chrob ou chouf, à Marrakech, au Maroc.
 Fontaine d'Ain El Fouara, à Sétif, en Algérie.
 Fontaine d'Agam, à la Défense, en France.
 Fontaine Desaix à Riom.
 Fontaine Desaix à Combronde.
 Fontaine des comtes d'Egmont et de Hornes, à Bruxelles.
 Fontaine des trois ordres, à Grenoble
 Fontaine commémorative de Diana, princesse de Galles, dans Hyde Park à Londres.
 La Fonte Gaia sur le Campo de Sienne
 Fontaine Jean Valjean, à Montfermeil.
 Fontaine de Buckingham, à Chicago.
 Fontaine monumentale d'Évreux.
 Fontaine Kohl à Prague.
 Fontaine de Neptune, à Bologne.
 Fontaine de Neptune, à Florence.
 Fontaine de Trevi, à Rome.
 Fontaine de la ruelle Lamberton à Bitche.
 Fontaine des Néréides, à Buenos Aires.
 Fontaine des tortues, à Rome.
 Fontaine du Grand Sablon, à Bruxelles.
 Fontaine du Pilori, à La Rochelle.
 Fontaine des Quatre-Fleuves, à Rome.
 Fontaine des éléphants, à Chambéry.
 Fontaine Jean-Baptiste de La Salle, à Rouen.
 Fontaine chaude à Dax.
 Fontaine de la Grand Fontà  Joyeuse (Ardèche)

Patronyme 

 Agathe de La Fontaine (née en 1972), actrice française ;
 Alexis Fontaine des Bertins (1725-1771), géomètre français ;
 Allan La Fontaine (1910-1990), joueur français de football australien ;
  ;
  ;
 Benoît Mottet de La Fontaine (1745-1820), officier de la marine français en Inde ;
 Bernard de Fontaine (1090 ou 1091-1153), abbé de Clairvaux ;
 Brigitte Fontaine (née en 1940), chanteuse et écrivain française ;
  ;
 Camille Fontaine (1978-), scénariste et réalisatrice française ; 
Cécile Fontaine (1957-), artiste cinéma expérimental française ; 
 Catherine Fontaine (née en 1959), chanteuse française ;
 Chantal Fontaine (née en 1965), actrice québécoise ;
 Charles Louis Fontaine (1767-1849), homme politique français ;
 Charles Louis Fontaine (1818-1868), officier de la Marine française, Commissaire de la Marine
 Charles Antoine Fontaine (1864-1943), officier de la Marine française, Directeur de l'exploitation des chemins de fer de la Corse
 Damien Fontaine (1975-), metteur en scène, scénographe, scénariste français ;
 Edme-Adolphe Fontaine (1814-1883), artiste peintre française ;
  ;
 Fernand Fontaine (1902-1992), peintre français ;
 Florence Fontaine (née en 1964), costumière française ;
 Francis de La Fontaine (1672-1767), rhétoricien et dramaturge bruxellois néérlandophone ;
  ;
 François-Xavier Octavie Fontaine (1762-1812), général français ;
 Gaspard-Théodore-Ignace de La Fontaine (1787-1871), homme politique luxembourgeois ;
 Gérard Fontaine (1938-2018), président de l'université Claude Bernard Lyon 1 entre 1992 et 1997 ;
 Gérard Fontaine (né en 1942), chercheur français;
 Gilles Fontaine (1948-2019), astrophysicien québécois ; 
 Gustave Fontaine (1877-1952), sculpteur belge ;
 Guy Fontaine (né en 1945), journaliste belge ;
  ;
 Henri La Fontaine (1854-1943), prix Nobel de la paix 1913 ;
 Hippolyte Fontaine (1833-1910), industriel français ;
 Hubert Fontaine (né en 1956), animateur de radio français ;
 Jacques Fontaine de La Roche (1688-1741), janséniste français ;
  ;
  
 Jean de La Fontaine (1621-1695), poète et moraliste français, connu principalement pour ses Fables ;
 Jean-Marc Fontaine (1944-2019), mathématicien français ;
 Jean-Pascal Fontaine (né en 1989), footballeur français ;
 Jeanne Fontaine (1897-1994), hôtesse de l'air française ;
 Johanne Fontaine (1955-2018), actrice québécoise ;
 José Fontaine (né en 1946), journaliste belge et militant nationaliste wallon ;
 Jules Fontaine (1817-1888), militant socialiste français, communard ;
 Just Fontaine (1933-2023), footballeur français ;
 Karen Pinette-Fontaine (1999-), auteure-compositrice-interprète et réalisatrice innue ;
 Laura Fontaine (2003-), céiste française ;
 Laurence Fontaine (1946-), historienne française ;
  ;
 Léa Fontaine (née en 2000), judokate française ;
 Léonie La Fontaine (1857-1949), féministe et pacifiste belge ;
 Logan Fontaine (né en 1999), nageur français ;
 Louis-Hippolyte La Fontaine (1807-1864), homme politique canadien ;
 Louise Marie Madeleine Fontaine (1706-1799), femme d'esprit française, propriétaire du château de Chenonceau ;
 Mademoiselle de La Fontaine (1655-1738), ballerine française ;
 Marcel Henri Alphonse Fontaine (1900-1942), est Officier de la Marine française mort pour la France; 
 Marcel Fontaine (1943-1997), diplomate français, otage au Liban ;
 Marie Anne Louise Fontaine (1710-1765) ;
 Marie-Pierre Fontaine (1712-1775), poète français ;
 Marion Fontaine (née en 1978), historienne française ;
 
 
 Moril Fontaine (1914-1999), sage-femme, syndicaliste et personnalité politique de La Réunion ;
  ;
 Nicole Fontaine (1942-2018), femme politique française ;
 Paul Louis Antoine Fontaine (1899-1976), officier de la Marine française;
 Phil Fontaine (né en 1944), homme politique canadien ;
 Philippe Fontaine (né en 1945), homme politique belge ;
  ; 
 Rachel Fontaine (née en 1977), actrice québécoise ;
 Rémi Fontaine (né en 1956), journaliste catholique français ;
  ;
  ;
 Stéphane Fontaine (19?-), directeur de la photographie français ;
 Sylvie Fontaine (née en 1962), autrice française de bande dessinée ;
 Thérèse Bertrand-Fontaine (1895-1987), médecin français, membre de l'Académie de médecine ;
 Thomas Fontaine (né en 1991), footballeur français ;
Yvonne Fontaine (1913 - 1996), résistante française.

Pseudonyme 

 Eddie Fontaine (1927-1992), acteur et chanteur américain ;
 Joan Fontaine (1917-2013), actrice américaine ;

Personnages de fiction 
 Vic Fontaine, personnage de Star Trek

Prénom

Toponyme 

 Fontaine-l'Évêque, ville de la province de Hainaut ;
 Fontaine-Valmont, village de la province de Hainaut ;
 Saint-Fontaine, village de la Province de Liège ;
 Rue Fontaine d'Amour à Bruxelles (Schaerbeek) ;
 Fontaine, station du métro léger de Charleroi, en Belgique ;

 La Fontaine, municipalité américaine ;

 Fontaine, commune de l'Aube ;
 Fontaine, commune de l'Isère ;
 Fontaine, commune du Territoire de Belfort ;
 Fontaines, commune de Saône-et-Loire ;

 Champagne-et-Fontaine, commune de la Dordogne ;
 Clos-Fontaine, commune de Seine-et-Marne ;
 Colombier-Fontaine, commune du Doubs ;
 Doué-la-Fontaine, commune de Maine-et-Loire ;
 Fontaine-au-Bois, commune du Nord ;
 Fontaine-au-Pire, commune du Nord ;
 Fontaine-Bellenger, commune de l'Eure ;
 Fontaine-Bonneleau, commune de l'Oise ;
 Fontaine-Chaalis, commune de l'Oise ;
 Fontaine-Chalendray, commune de la Charente-Maritime ;
 Fontaine-Couverte, commune de la Mayenne ;
 Fontaine-Daniel, village français dépendant de la commune de Saint-Georges-Buttavent dans la Mayenne ;
 Fontaine-Denis-Nuisy, commune de la Marne ;
 Fontaine-de-Vaucluse, commune de Vaucluse ;
 Fontaine-en-Bray, commune de la Seine-Maritime ;
 Fontaine-en-Dormois, commune de la Marne ;
 Fontaine-Étoupefour, commune du Calvados ;
 Fontaine-Fourches, commune de Seine-et-Marne ;
 Fontaine-Française, commune de la Côte-d'Or;
 Fontaine-Guérin, commune de Maine-et-Loire ;
 Fontaine-Henry, commune du Calvados ;
 Fontaine-Heudebourg, commune de l'Eure ;
 Fontaine-l'Abbé, commune de l'Eure ;
 Fontaine-la-Gaillarde, commune de l'Yonne ;
 Fontaine-la-Guyon, commune d'Eure-et-Loir ;
 Fontaine-la-Louvet, commune de l'Eure ;
 Fontaine-la-Mallet, commune de la Seine-Maritime ;
 Fontaine-la-Rivière, commune de l'Essonne ;
 Fontaine-la-Soret, commune de l'Eure ;
 Fontaine-Lavaganne, commune de l'Oise ;
 Fontaine-le-Bourg, commune de la Seine-Maritime ;
 Fontaine-le-Comte, commune de la Vienne ;
 Fontaine-le-Dun, commune de la Seine-Maritime ;
 Fontaine-le-Pin, commune du Calvados ;
 Fontaine-le-Port, commune de Seine-et-Marne ;
 Fontaine-le-Puits, commune de la Savoie ;
 Fontaine-le-Sec, commune de la Somme ;
 Fontaine-les-Bassets, commune de l'Orne ;
 Fontaine-lès-Boulans, commune du Pas-de-Calais ;
 Fontaine-lès-Cappy, commune de la Somme ;
 Fontaine-lès-Clercs, commune de l'Aisne ;
 Fontaine-lès-Clerval, commune du Doubs ;
 Fontaine-les-Coteaux, commune de Loir-et-Cher ;
 Fontaine-lès-Croisilles, commune du Pas-de-Calais ;
 Fontaine-lès-Dijon, commune de la Côte-d'Or ;
 Fontaine-les-Grès, commune de l'Aube ;
 Fontaine-lès-Hermans, commune du Pas-de-Calais ;
 Fontaine-lès-Luxeuil, commune de la Haute-Saône ;
 Fontaine-les-Ribouts, commune d'Eure-et-Loir ;
 Fontaine-lès-Vervins, commune de l'Aisne ;
 Fontaine-l'Étalon, commune du Pas-de-Calais ;
 Fontaine-Mâcon, commune de l'Aube ;
 Fontaine-Milon, commune de Maine-et-Loire ;
 Fontaine-Notre-Dame, commune de l'Aisne ;
 Fontaine-Notre-Dame, commune du Nord ;
 Fontaine-Raoul, commune de Loir-et-Cher ;
 Fontaine-Saint-Lucien, commune de l'Oise ;
 Fontaine-Simon, commune d'Eure-et-Loir ;
 Fontaine-sous-Jouy, commune de l'Eure ;
 Fontaine-sous-Montdidier, commune de la Somme ;
 Fontaine-sous-Ouerre, hameau de la commune d'Ouerre en Eure-et-Loir
 Fontaine-sous-Préaux, commune de la Seine-Maritime ;
 Fontaine-sur-Ay, commune de la Marne ;
 Fontaine-sur-Maye, commune de la Somme ;
 Fontaine-sur-Somme, commune de la Somme ;
 Fontaine-Uterte, commune de l'Aisne ;
 Frédéric-Fontaine, commune de la Haute-Saône ;
 La Fontaine-Saint-Martin, commune de la Sarthe ;
 Leignes-sur-Fontaine, commune de la Vienne ;
 Lez-Fontaine, commune du Nord ;
 Limont-Fontaine, commune du Nord ;
 Louan-Villegruis-Fontaine, commune de Seine-et-Marne ;
 Ly-Fontaine, commune du Aisne ;
 Maubert-Fontaine, commune des Ardennes ;
 Pernes-les-Fontaines, commune du Vaucluse ;
 Rouessé-Fontaine, commune de la Sarthe ;
 Saint-Georges-sur-Fontaine, commune de la Seine-Maritime ;
 Saint-Hilaire-Fontaine, commune de la Nièvre ;
 Ségrie-Fontaine, commune de l'Orne ;
 Villars-Fontaine, commune de la Côte-d'Or ;

en France (anciennes communes}
 Fontaine-et-Salmonville, ancienne commune de la Seine-Maritime ;
 Fontaine, ancienne commune de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Champagne-et-Fontaine ;

lieu fictif
 Fontaine, capitale de Bubunne, pays fictif du film français Jacky au royaume des filles (2014).

Monuments historiques 
 Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard, abbaye cistercienne dans l'Eure.
 Auberge de la Fontaine, auberge dans la ville du Mans dans la Sarthe.
 Notre-Dame de la Fontaine, centre d'un important patrimoine religieux et culturel de la ville de Chièvres, dans la province de Hainaut, en Belgique.

Histoire 
 Bataille de Fontaine-Française en 1595
 Section de la Fontaine-de-Grenelle, section révolutionnaire de Paris au cours de la Révolution Française
 Fort Belle Fontaine, premier poste militaire des États-Unis à l'ouest du Mississippi

Zoologie 
 Omble de fontaine, poisson originaire d'Amérique du Nord

Botanique 
 Cresson de fontaine, plante potagère

Art et littérature 

 Fontaine (1917), connue comme « l'urinoir », œuvre d'art de Marcel Duchamp ;
 Fontaine, ancienne revue littéraire créée et dirigée par Max-Pol Fouchet ;
 À la claire fontaine, chanson traditionnelle ;
 La Fontaine aux fables, série de bandes dessinées ;
 Jean de la Fontaine, le défi, film français de Daniel Vigne 2007.

Cuisine 
 En cuisine, « disposer de la farine en fontaine » signifie creuser un trou au milieu d'un tas de farine, généralement pour y placer des ingrédients liquides et faciliter leur mélange à la farine.

Voir aussi 

 
 Lac de Fontaine, en Haute-Savoie
 Fontaine ardente, source naturelle de gaz
 Femme fontaine, surnom donné aux femmes à l'éjaculation abondante
 La Bénite Fontaine, lieu de pèlerinage
 Bonne-Fontaine, lieu de pèlerinage dans la Moselle
 Gare de Fontaine Michalon, gare ferroviaire d'Antony
 Gare de Fontaine-le-Port, gare ferroviaire dans la commune du même nom
 Fontaine-Lestang, station de métro de Toulouse
 Fontaine d'Arlac, station de tramway de Bordeaux
 Rue Pierre-Fontaine, dans le  de Paris
 Fontaine, pièce de pyrotechnie
 Fontaine Saint-Pardoux à Bugeat, fontaine à dévotion, en Corrèze
 Droit à l'eau, Eau potable, Accès à l'eau potable, Distribution d'eau
 Listes de fontaines
  (en espagnol)

Homonymie de monument
Patronyme belge
Patronyme français
Patronyme québécois
Patronyme réunionnais